Unione Ciclistica Internazionale – organo mondiale di governo del ciclismo sportivo
Unione coltivatori italiani – associazione di categoria italiana operante nel settore dell'agricoltura 
United Cinemas International – catena multinazionale di multisale cinematografiche
Universal Chess Interface – protocollo di comunicazione libero che permette ad un motore scacchistico di comunicare con la sua interfaccia grafica
University of California, Irvine – università statunitense
Unione cinematografica italiana – consorzio italiano per la produzione cinematografica attivo negli anni 1920
Unione delle corti islamiche – organizzazione politica somala
Ufficio Centrale Italiano – Ente pubblico di regolazione dei sinistri esteri (Carta Verde) e IV Direttiva